Economia: CECA és l'acrònim de Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer.
 Economia: CECA és l'acrònim en espanyol de Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (Confederación Española de Cajas de Ahorros).